769 може да се отнася за:

 769 година от новата ера
 769 година преди новата ера
 769, число
 769 Татяна, астероид
 NGC 769, галактика